The Illusionist - L'illusionista (The Illusionist) – film del 2006 diretto da Neil Burger
 L'illusionista (The Illusionist) – film animato del 2010 diretto da Sylvain Chomet